Aspersentis är ett släkte av hakmaskar. Aspersentis ingår i familjen Heteracanthocephalidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Hakmaskar
Aspersentis